Майк Петке (; , Бохимия, Нью-Йорк, США) — американский футболист, выступавший на позиции защитника, и футбольный тренер.

Карьера игрока

Студенческий футбол 
Во время обучения в Университете штата Южного Коннектикута в 1994—1997 годах Петке играл за университетскую футбольную команду. В 1995 году помог «Саут Коннектикут Стейт Аулз» выиграть чемпионат второго дивизиона Национальной ассоциации студенческого спорта. Дважды, в 1996 и 1997 годах, включался в первую всеамериканскую символическую сборную. В 1997 году был назван игроком года в Конференции университетов Новой Англии. В 1996 и 1997 годах назывался защитником года в Конференции университетов Новой Англии. В 1994 году был назван новичком года в Конференции университетов Новой Англии.

Клубная карьера 
На университетском драфте MLS 1998 Петке был выбран в первом раунде под восьмым номером клубом «Метростарз». Его профессиональный дебют состоялся 17 апреля 1998 года в матче против «Чикаго Файр», в котором он вышел в стартовом составе. 24 июня 1998 года в матче против «Нью-Инглэнд Революшн» забил свой первый гол в карьере.

31 декабря 2000 года контракт Петке истекал и после завершения сезона он отправился на однонедельный просмотр в «Баварию Мюнхен». От мюнхенцев предложения не последовало, американцем заинтересовался другой клуб германской Бундеслиги — «Кайзерслаутерн». Однако, Петке решил остаться в «Метростарз» — 24 января 2001 года подписал новый четырёхлетний контракт.

Трижды подряд — в сезонах 2000, 2001 и 2002 — участвовал в Матче всех звёзд MLS.

В декабре 2002 года Петке вместе с пятым пиком супердрафта MLS 2003 и распределительными средствами был обменян в «Ди Си Юнайтед» на Эдди Поупа, Хайме Морено и Ричи Уильямса. 12 апреля 2003 года в матче стартового тура сезона против «Канзас-Сити Уизардс» стал автором первого гола вашингтонцев. В сезоне 2004 с «Ди Си Юнайтед» выиграл Кубок MLS.

23 мая 2005 года Петке был обменян в «Колорадо Рэпидз» на Криса Хендерсона. За денверский клуб дебютировал 25 мая 2005 года в матче против «Сан-Хосе Эртквейкс». 26 августа 2007 года в матче против «Лос-Анджелес Гэлакси» забил свой первый гол за «Колорадо Рэпидз». В сезоне 2008, пропустив первую половину из-за травмы, сыграл лишь в 11 матчах. 26 ноября 2008 года «Колорадо Рэпидз» отчислил Петке.

После отчисления Петке вернулся в свой первый клуб — «Нью-Йорк Ред Буллз», бывший «Метростарз». 21 января 2009 года защитник подписал с клубом трёхлетний контракт. 20 мая 2010 года, против «Коламбус Крю», провёл свой 300-й матч в MLS. По окончании сезона 2010 Петке завершил карьеру футболиста.

Международная карьера 
В 1995 году Петке был капитаном сборной США до 21 года и в составе сборной студентов США участвовал во Всемирных университетских играх в Японии.

Петке имеет в своём активе два матча за главную сборную США, оба товарищеские — со сборной Эквадора, состоявшийся 7 июня 2001 года, и со сборной Уэльса, состоявшийся 26 мая 2003 года.

Тренерская карьера 
После завершения игровой карьеры Петке остался в «Нью-Йорк Ред Буллз», совмещая должности менеджера по бизнес-операциям и ассистента главного тренера. 9 ноября 2012 года на него было возложено исполнение обязанностей главного тренера, после того как «Ред Буллз» объявил, что контракт с Хансом Бакке не будет продлён. 24 января 2013 года Петке был назначен главным тренером на постоянной основе. В сезоне 2013 привёл «Нью-Йорк Ред Буллз» к его первому крупному трофею — Supporters’ Shield, вручаемому победителю регулярного чемпионата MLS, и номинировался на премию тренера года в MLS. 12 марта 2014 года подписал новый контракт с клубом. В сезоне 2014 «Нью-Йорк Ред Буллз» вновь пробился в плей-офф и дошёл там до финала Восточной конференции, где уступил «Нью-Инглэнд Революшн». Несмотря на это, 7 января 2015 года Петке был уволен. Его увольнение вызвало бурю негодования среди болельщиков «Ред Буллз».

После ухода из «Нью-Йорк Ред Буллз» Петке был футбольным комментатором на телеканалах ONE World Sports и ESPN, а также работал директором по коучингу Юношеской футбольной ассоциации штата Нью-Джерси.

22 декабря 2016 года Петке был нанят главным тренером клуба USL «Реал Монаркс», фарм-клуба клуба MLS «Реал Солт-Лейк». 29 марта 2017 года Петке был назначен главным тренером «Реал Солт-Лейк». 26 октября 2017 года подписал новый трёхлетний контракт с клубом. 24 июля 2019 года в матче Кубка лиг против «Тигрес УАНЛ» Петке неоднократно оскорблял судей с использованием гомофобной лексики, за что комиссионер MLS Дон Гарбер отстранил его на три матча и оштрафовал на $25 тыс. В связи с этим 11 августа 2019 года «Реал Солт-Лейк» расторг контракт с Петке.

Достижения 
 
 Командные
  «Ди Си Юнайтед»
 Чемпион MLS (обладатель Кубка MLS): 2004
 Индивидуальные
 Участник Матча всех звёзд MLS: 2000, 2001, 2002
 
 Командные
  «Нью-Йорк Ред Буллз»
 Победитель регулярного чемпионата MLS: 2013

Статистика

Статистика игрока 

 Источники: Transfermarkt , SoccerStats.us

Статистика тренера 

 Источник: Transfermarkt

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Выпускники Епархиальной средней школы Святого Иоанна Крестителя
Выпускники Университета Южного Коннектикута
Футболисты США
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Нью-Йорк Ред Буллз»
Игроки ФК «Ди Си Юнайтед»
Игроки ФК «Колорадо Рэпидз»
Футбольные тренеры США
Тренеры ФК «Нью-Йорк Ред Буллз»
Тренеры ФК «Реал Монаркс»
Тренеры ФК «Реал Солт-Лейк»